Хоккейные игры Oddset 2012 прошли с 9 по 12 февраля 2012 года.

Турнир стал частью хоккейного Евротура и прошёл в столице Швеции Стокгольме. Победителем турнира стали хозяева соревнований сборная Швеции.

Выставочный матч Финляндия — Россия был сыгран в столице Финляндии Хельсинки на открытом Олимпийском стадионе, вмещающем более 40 тысяч зрителей. На игре, которая завершилась со счётом 2:0 в пользу россиян, собралось более 25 тысяч человек.

До этого турнир носил название «Хоккейные игры LG», однако после того, как компания LG Electronics не стала продлевать соглашение о спонсировании турнира, он был переименован в «Хоккейные игры Oddset», а новым спонсором соревнований стало одно из отделений шведской государственной компании, работающей в сфере игорного бизнеса Svenska Spel.

Таблица 

М — сыграно матчей, В — выигрыш, ВО — выигрыш в овертайме или по буллитам, ПО — проигрыш в овертайме или по буллитам, П — проигрыш, Ш — разница шайб, О — очки Синим цветом выделены результаты матчей, завершившихся в дополнительное время. Красным — по буллитам.

Составы

Главный тренер
  Зинэтула Билялетдинов

Главный тренер
  Юкка Ялонен

Главный тренер
  Алоис Гадамчик

Главный тренер
  Пер Мортс

Матчи

Статистика

Набранные очки

Рейтинг вратарей

Индивидуальные награды

Лучшие игроки 
 Вратарь:  Виктор Фаст
 Защитник:  Маттиас Экхольм
 Нападающий:  Юхаматти Аалтонен

Символическая сборная 
 Вратарь:  Виктор Фаст
 Защитники:  Осси Вяанянен,  Маттиас Экхольм
 Нападающие:  Юхаматти Аалтонен,  Евгений Кузнецов,  Никлас Даниэльссон

Победитель Хоккейных игр 2012

Примечания

Ссылки 
Сайт Шведского хоккейного союза

2012
2012 год в хоккее
Спорт в Швеции в 2012 году
Февраль 2012 года
Международные спортивные соревнования в Стокгольме